KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) — корейский фондовый индекс, включающий в себя все компании, чьи акции торгуются на Корейской бирже. Индекс начал рассчитываться в 1983 году.

История 
Индекс начал рассчитываться в 1983 году, заменив собой индекс KCSPI (Korea Composite Stock Price Index). Однако, базовое значение в 100 пунктов было принято по состоянию на 4 января 1980 года.

Максимум в 2228,96 пункта был достигнут 2 мая 2011 года.

Компоненты 
В индекс входит 767 компаний. 10 крупнейших по капитализации компаний на апрель 2017 года:

Примечания

Ссылки 
 Информация о индексе на официальном сайте биржи

Азиатские фондовые индексы
Экономика Республики Корея